Stati Uniti d'America
 Remsen – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Remsen – città della Contea di Oneida, New York